Ten Thousand Fists трећи је студијски албум америчког хеви метал бенда Disturbed. Објављен је 20. септембра 2005. и постао је бендов други узастопни број један на Билборд 200 у САД, са око 239.000 продатих примјерака у првој седмици.

Признања

Списак пјесама

Референце 

Албуми 2005.
Албуми групе Disturbed
Албуми издати за Reprise Records
Албуми на првом месту листе Билборд 200